Эсторф (Везер) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Эсторф (Штаде) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.